ISP har flere betydninger:
 Internet Service Provider – organisation som formidler adgang til internet.
 Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører – almindeligvis forkortet ISP
 Specific Impulse (Isp) – Effektivitet for raket og jetmotorer